Der William O. Baker Award for Initiatives in Research (bis 2013 NAS Award for Initiatives in Research, National Academy of Sciences Award for Initiatives in Research) ist ein von der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten seit 1981 jährlich vergebener Wissenschaftspreis, mit dem einerseits innovative junge Wissenschaftler, andererseits Forschung, die wahrscheinlich zu nützlichen Entwicklungen führt, gefördert werden sollen. Der Empfänger muss in den USA leben und soll nicht älter als 35 Jahre sein.

Der Preis ist nach William O. Baker benannt und wird von den Bell Labs und Alcatel-Lucent gesponsert. Er ist mit 15.000 US-Dollar dotiert.

Preisträger

Weblinks 
 William O. Baker Award for Initiatives in Research bei der National Academy of Sciences (nasonline.org)

Einzelnachweise 

Auszeichnung der National Academy of Sciences
Erstverleihung 1981